Bosznia-Hercegovina
 Gornja Vrućica, falu Teslić községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Gornja Vrućica, falu Trpanj községben, Dubrovnik-Neretva megyében